Дивисьон де Онор (), ввиду рекламных обязательств официально именуемая Liga Renfe División de Honor, — ведущая регбийная лига Испании, созданная в 1953 г. На данный момент в турнире участвуют двенадцать команд. По итогам каждого сезона слабейший коллектив покидает высший дивизион, а его место занимает клуб-победитель плей-офф Дивисьон де Онор Б. Команда, занявшая 11 место, играет матч с командой, проигравшей плей-офф в Дивисьон де Онор Б. Победитель чемпионата получает право участвовать в Европейском кубке вызова — втором по силе участников европейском состязании. Действующим победителем Дивисьон де Онор является «Вальядолид» из области Кастилия и Леон.

Формат 
Сезон проходит с сентября по март следующего года. Каждая пара команд проводит между собой два матча на стадионах обоих участников. Таким образом, клубы проводят за соревновательный год по 22 матчей. Турнирные очки присуждаются по следующей схеме:
 4 очка за победу;
 2 очка за ничью;
 1 бонусное очко присуждается команде, занёсшей 4 и более попыток за одну игру;
 1 бонусное очко присуждается команде, уступившей сопернику с разницей 7 очков и менее.

По итогам регулярного сезона шесть первых команд получают право играть в плей-офф за титул чемпиона, при этом команды, занявшие первое и второе места, попадают в плей-офф на стадии полуфинала.

Ротация между дивизионами 
Как уже упоминалось, по итогам каждого сезона слабейший коллектив покидает высший дивизион, а его место занимает клуб-победитель плей-офф Дивисьон де Онор Б. Команда, занявшая 11 место, играет матч с командой, проигравшей плей-офф в Дивисьон де Онор Б..

Команды 
Сезон 2015/16

Сезон 2015/16 

Источник: Federación Española de Rugby

История розыгрышей

По командам

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на сайте Федерации регби Испании

Регби в Испании
Чемпионат Испании по регби
Испания
Регби